Ball Alley ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Ball Alley Creek, Fluss in North Carolina
 Ball Alley Run, Fluss in Ohio